SM01  – zbiorcza seria niewielkich manewrowych lokomotyw spalinowych eksploatowana przez PKP i produkowana w latach 1930–1945 w różnych zakładach na terenie Niemiec. Obecnie jedyne zachowane egzemplarze przedwojennych normalnotorowych lokomotyw spalinowych można obejrzeć w skansenach - lokomotywowni Skierniewice - przebudowany Köf II i Pyskowice - Kö-0130. 
Różne firmy wyprodukowały w latach 1930–1956 lokomotywy serii Kö i Köf II dzięki czemu była to najpopularniejsza lekka lokomotywa manewrowa w Deutsche Bundesbahn i Deutsche Reichsbahn oraz niemieckich kolei przemysłowych.

Zobacz też 
 Lista lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce

Przypisy 

Lokomotywy spalinowe eksploatowane w Polsce
Tabor kolejowy produkowany przez Kruppa